Haltmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johann Friedrich Haltmeier (Carl Johann Friedrich Haltmeyer; 1698–1735), deutscher Organist und Autor
 Herbert Haltmeier (* 1945), Schweizer Fotograf
 Joachim Friedrich Haltmeier (Joachimus Fridrich Haltmeier; vor 1690–1720), deutscher Jurist und Kantor

Siehe auch:
 Haltmayr
 Haltmeyer
 Holtmeier